Magyarország
Istenszülő elhunyta Nagyboldogasszony-székesegyház (Budapest)

Albánia 
Istenszülő elszenderedése templom (Labova e Kryqit)

Oroszország
Uszpenszkij-székesegyház (Moszkva)
Uszpenszkij-székesegyház (Vlagyimir)

Románia
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Almásbalázsháza) 
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Almásbalázsházi kolostor)   
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Alsóboldád)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Alsólapugy)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Alsótopa)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Alsózsunk)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Álun)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Balkujtelep)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Bodonkút)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Bokorvány)
 Istenszülő elszenderedése templom (Bölön)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Bradacel)
 Istenszülő elszenderedése templom (Brassó, Főtér)
 Istenszülő elszenderedése templom (Brassó, Óbrassó)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Bükk)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Élesd)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Élesdszurdok)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Felsőkálinfalva)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Füzesmikola)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Galócás)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Goila)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Gorbósalamon)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Homapatak)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Jód)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Kapocsány)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Keped)
 Istenszülő elszenderedése templom (Keresztényfalva)
 Istenszülő elszenderedése templom (Kerpenyes)
 Istenszülő elszenderedése templom (Kisfehéregyház)
 Istenszülő elszenderedése katedrális (Kolozsvár)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Kőfalu)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Kővárgyertyános)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Lacfalu)
 Istenszülő elszenderedése templom (Lippa)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Lugosegres)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Lunka)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Lunkány)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Magyarzsombor)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Marosgórós)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Mérág)
 Istenszülő elszenderedése templom (Nagyhalmágy)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Nagyilonda)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Nagyrajtolc)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Ócsisor)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Oláhlápos)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Pórkerec)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Pusztarajtolc)
 Istenszülő elszenderedése templom (Révkolostor)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Sajó)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Szakállasfalva)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Szamosdebrecen)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Sztanizsa)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Tatárfalva)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Tyikló)
 Istenszülő elszenderedése fatemplom (Zabola)
 Istenszülő elszenderedése templom (Zalatna)
 Istenszülő elszenderedése templom (Zeykfalva)